Meisbach ist ein Gewässername:

 Meisbach (Blies), rechter Zufluss der Blies vor Ottweiler, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Meisbach (Mörsdorfer Bach), linker Zufluss des Mörsdorfer Bachs bei Forst (Hunsrück), Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Meisbach (Wurm), rechter Zufluss der Wurm bei Würselen, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Maisbach
 Meisgraben
 Meisenbach
 Miesbach